VM i snooker 1949 spelades i Leicester Square Hall i London, England. För tredje året i rad möttes engelsmannen Fred Davis och skotten Walter Donaldson i finalen. Davis lyckades detta år försvara sin titel från förra året.

Resultat

Källor 
 Global Snooker 

1949 i Storbritannien
Sportåret 1949
1949
Sportevenemang i London